Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Zöblen enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Zöblen.

Denkmäler

Einzelnachweise 

Zoblen
!